Роднички:

Анатомия 
 Роднички — области ещё неокостеневшей хрящевой ткани черепа новорождённого младенца.

Населённые пункты

Казахстан 
 Роднички — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Роднички — упразднённое село в Осакаровском районе Карагандинской области, Николаевский сельский округ.

Россия 

 Роднички — посёлок в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Роднички — посёлок в Тарском районе Омской области.
 Роднички — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Роднички — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

Украина 
 Роднички — село в Троицком районе Луганской области.

См. также 
 Родничок